Tomášovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Tomášovce, comune del distretto di Lučenec, nella regione di Banská Bystrica
 Tomášovce, città del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica